Гейккі Гуттунен (1880—1947) — фінський стрілець, учасник Олімпійських ігор-1908 -1912 та 1924 року.
 Еверт Гуттунен (1884—1924) — фінський журналіст і політик.
 Еві Гуттунен (1922—2015) — фінська ковзанярка, призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу в класичному багатоборстві.
 Ерккі Гуттунен (1901—1956) — фінський архітектор-функціоналіст.
 Гуттунен Іван Матвійович (1927—2010) — пресувальник, Герой Соціалістичної Праці.
 Оллі Гуттунен (* 1960) — фінський футболіст, що грав на позиції воротаря за клуб «Гака» і національну збірну Фінляндії. Згодом очолював обидві ці команди як тренер.
 Оллі Гуттунен (1915—1940) — фінський біатлоніст, бронзовий призер Олімпійських ігор-1936, учасник Зимової війни.
 Тоні Гуттунен (* 1973) — фінський футболіст, гравець «МюПа».
 Ярі Гуттунен (* 1994) — фінський ралійний гонщик.
Фінські прізвища